Thomas Stanley kan syfta på bland andra:

* Thomas Stanley (död 1410), kansler för hertigdömet Lancaster
 Thomas Stanley, 1:e baron Stanley (omkring 1405–1458/1459), engelsk politiker
 Thomas Stanley, 1:e earl av Derby (omkring 1435–1504), engelsk statsman
 Thomas Stanley, 2:e earl av Derby (1477–1521), engelsk peer
 Thomas Stanley, 8:e baron Stanley av Alderley (1927–2013), brittisk peer och politiker
 Thomas Bahnson Stanley (1890–1970), amerikansk politiker